

Patronyme 
Elise van't Laar, actrice néerlandaise.
Pierre de Laar, peintre hollandais, de son vrai nom Pieter van Laer, également surnommé Bamboccio, ou encore le Bamboche.

Sigle 
LAAR peut désigner :
 La Ligue algérienne anti-rhumatismale, association en rhumatologie.

Toponyme 

 Laar, commune de l'arrondissement du Comté de Bentheim, dans le Land de Basse-Saxe.

 Laar, section de la ville de Landen.

 Laar, hameau de la commune de Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
 Laar, hameau de la commune de Beekdaelen.
 Laar, village de la commune de Weert.

Homonymie de toponyme